I'll Be There es un álbum de estudio musical de la cantante estadounidense Gloria Gaynor originalmente lanzado en 1994 por la discográfica Critique Records. El álbum se destaca por su nueva variedad de canciones y remakes de sus clásicos Never Can Say Goodbye, Reach Out I'll Be There, How High The Moon , I Will Survive, I Am What I Am, además de una versión propia de la canción de Aretha Franklin A Say Little Player  y You're The First, The Last My Everything junto al cantante Isaac Hayes.

Lista de Canciones

Véase También 

 Love Affair (álbum de Gloria Gaynor de 1992)
 I Wish You Love (álbum de Gloria Gaynor de 2003)

Referencias 

Álbumes de 1994
Música de Estados Unidos
Álbumes de Gloria Gaynor